Такмичење у троскоку у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 12. и 14. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, бранио је Фабрицио Донато из Италије.

Земље учеснице 
Учествовало је 23 такмичара из 15 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских скакача удаљ 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Победници

Квалификациона норма

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичара пре почетка првенства у бацању кугле са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају.

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за 12 места у финалу износила је 16,65 м. Норму су испунила шесторица (КВ), а друга шесторица по постигнутом резултату у квалификацијама (кв).,

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Троскок на Европском првенству у атлетици на отвореном